Ксе́ния Рома́нова:
 Романова, Ксения Александровна (1875—1960) — великая княгиня.
 Романова, Ксения Андреевна (1919—2000) — русская княгиня. 
 Романова, Ксения Георгиевна (1903—1965) — русская княжна.
 Романова, Ксения Ивановна (?—1631) — «великая государыня».